La roue tourne est une association venant en aide aux artistes démunis.
La roue tourne est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
La roue tourne est une chanson de Zaho sorti en 2008.
La roue tourne était une émission de Jean-François Chiappe animée par Guy Lux et Marina Grey.

Homonymie de titre